Plaats in Indonesië
 Sukasetia (Cihaurbeuti), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukasetia (Cisayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java